Бойовик — учасник бойової групи чи загону, терорист.
 Бойовик — у Російській імперії — член бойової групи радикальних партій (есери, більшовики)
 Бойовик — кіножанр
 Бойовик — жанр відеоігор
 «Бойовик» — альбом гурту «Брем Стокер»

Джерело